Putney – nazwa dzielnicy Londynu, leżącej w granicach Wandsworth.
Miejscowości w USA:
 Putney – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Dougherty
 Putney – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
 Putney – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Gminy w USA:
 Putney (ang. Putney Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Putney (ang. Putney Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham